Imię i nazwisko Cees Koch nosili lub noszą m.in.:
 Cees Koch (ur. 1925) – holenderski kajakarz, dwukrotny olimpijczyk
 Cees Koch (ur. 1936) – holenderski lekkoatleta, dwukrotny olimpijczyk